Települések
 Roswell, város az egyesült államokbeli Dél-Dakota államban, Miner megyében
 Roswell, város az egyesült államokbeli Georgia államban, Fulton megyében
 Roswell, falu az egyesült államokbeli Ohio államban, Tuscarawas megyében
 Roswell, város az egyesült államokbeli Új-Mexikó államban, Chaves megyében

Filmek
 Roswell (1994-es tévéfilm) 
 Roswell, amerikai televíziós sorozat